Франквиль ():
 Франквиль (Сомма) — коммуна во Франции, департамент Сомма.
 Франквиль (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.
 Франквиль (Эр) — коммуна во Франции, департамент Эр.